Ballet ist der Familienname folgender Personen:
 Coline Ballet-Baz (* 1992), französische Freestyle-Skierin
 René Ballet (1928–2017), französischer Schriftsteller, Journalist und Widerstandskämpfer 
 Samuel Ballet (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 William Ballet, englischer Komponist und Autor 

Ballet steht für:
 Ballet (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Frederick Wiseman (1995) 

Siehe auch:
 Ballett, Bühnentanz